«Ходя́чие мертвецы́» () — американский постапокалиптический телесериал, разработанный Фрэнком Дарабонтом и основанный на одноимённой серии комиксов, созданной Робертом Киркманом, Тони Муром и . В центре сюжета небольшая группа людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса.

Премьера состоялась 31 октября 2010 года на кабельном телевизионном канале AMC. Первый сезон содержит 6 эпизодов; второй сезон — 13 эпизодов; третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый сезоны — по 16 эпизодов; десятый сезон — 22 эпизода; одиннадцатый сезон — 24 эпизода. Первый сезон был хорошо встречен критиками и был номинирован на несколько наград, в том числе и на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический телесериал». 25 октября 2011 года AMC продлил сериал на третий сезон, выход которого состоялся 14 октября 2012 года. В декабре 2012 года канал продлил шоу на четвёртый сезон, который стартовал 13 октября 2013 года и так же, как третий сезон, состоял из 16 эпизодов. 29 октября 2013 года AMC продлил шоу на пятый сезон. 7 октября 2014 года, до старта пятого сезона, AMC продлил сериал на шестой сезон. 17 октября 2016 года сериал был продлён на восьмой сезон. 13 января 2018 года сериал был продлён на девятый сезон. 5 февраля 2019 года телеканал AMC официально анонсировал десятый сезон сериала, который вышел в октябре 2019 года. 5 октября 2019 года сериал продлили на одиннадцатый, финальный, сезон, который будет состоять из 24 эпизодов.

16 сентября 2013 года AMC объявил о разработке спин-оффа сериала, который стартовал в августе 2015 года. Ким Диккенс и Клифф Кёртис были приглашены на центральные роли. Режиссёром пилотного эпизода стал Адам Дэвидсон, а сценарий написал автор оригинального комикса Роберт Киркман.

Обзор

Первый сезон (2010) 

Помощник шерифа Рик Граймс получает тяжёлое пулевое ранение во время перестрелки с преступниками, вследствие чего впадает в кому. Очнувшись в больнице, он замечает, что весь медицинский персонал отсутствует, зато в самом здании царит разруха. Постепенно он осознаёт, что произошла трагедия, как-то связанная с ожившими трупами. Он пытается во что бы то ни стало найти своих жену и сына, по-видимому сумевших уцелеть, и помочь им выжить в новом опасном мире. По ходу сюжета он встречается с другими выжившими и благодаря своим лидерским способностям возглавляет борьбу за выживание.

Второй сезон (2011—2012) 

8 ноября 2010 года было анонсировано продолжение сериала, состоящее из 13 серий.
Съёмки 2-го сезона начались в июне 2011 года в Атланте. Премьера состоялась 16 октября 2011 года. Премьерную серию посмотрело 7,3 млн зрителей, что было на 38 % больше, чем в первом сезоне. Также был анонсирован 3-й сезон, участвовать в работе над которым создатель сериала Фрэнк Дарабонт отказался.

Третий сезон (2012—2013) 

25 октября 2011 года AMC продлил сериал на третий сезон после выхода всего двух эпизодов второго сезона.
Премьера 3-го сезона состоялась 14 октября 2012 года, премьерную серию посмотрело 10,9 млн зрителей. Благодаря высоким рейтингам первой половины третьего сезона, AMC официально продлил сериал на 4-й сезон, работать над которым главный шоураннер Гленн Маззара отказался из-за творческих разногласий с AMC.

Четвёртый сезон (2013—2014) 

Премьера четвёртого сезона состоялась в США 13 октября 2013 года и 14 октября 2013 года в России. Показ первой серии четвёртого сезона установил новый рекорд по количеству просмотров в США для канала AMC, которое составило 16,1 млн. После показа первых 8 серий сериал ушёл на перерыв до февраля 2014 года. 10 февраля 2014 года состоялся показ 9-й серии, а затем и остальных серий. 31 марта 2014 года вышла заключительная 16-я серия сезона.

Пятый сезон (2014—2015) 

Премьера 16-серийного пятого сезона состоялась 12 октября 2014 года. Первая серия нового сезона обновила рейтинги как для самого сериала, так и для канала AMC. Количество зрителей первой серии в США достигло 17,3 млн.

Шестой сезон (2015—2016) 

7 октября 2014 года кабельный канал AMC официально объявил о продлении сериала «Ходячие мертвецы» на 6-й сезон. Действующий шоураннер Скотт М. Гимпл и исполнительные продюсеры Роберт Киркман, Гейл Энн Хёрд, Дэвид Алперт, Грег Никотеро и Том Луз продолжили работать над 6-м сезоном. Премьера нового сезона состоялась 11 октября 2015 года.

Седьмой сезон (2016—2017) 

30 октября 2015 года руководство AMC объявило о том, что самая рейтинговая драма на кабельном телевидении, «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead), не собирается в ближайшем времени прощаться со зрителями: сериал продлён на седьмой сезон. «Мы невероятно гордимся тем, что можем радовать наших неравнодушных и общительных поклонников таким шоу, как „Ходячие мертвецы“, — отметил глава AMC Чарли Кольер. — Не перестаю удивляться таланту и упорству Роберта Киркмана, Скотта М. Гимпла и всех, кто задействован в работе над сериалом». Премьера седьмого сезона состоялась 24 октября 2016 года.

Восьмой сезон (2017—2018) 

Восьмой сезон был анонсирован в октябре 2016 года, незадолго до премьеры седьмого сезона. Премьера сезона, начинающегося с 100-го эпизода сериала, состоялась 22 октября 2017 года. По последней информации, шоураннером выступит Скотт М. Гимпл.

Девятый сезон (2018—2019) 

Девятый сезон был анонсирован в январе 2018 года. Премьера сезона состоялась 7 октября 2018 года. Новым шоураннером стала Анжела Канг. Этот сезон стал последним для Эндрю Линкольна. После его ухода из сериала основную центральную роль стал занимать персонаж Нормана Ридуса.

Десятый сезон (2019—2021) 

Десятый сезон был анонсирован в феврале 2019 года. Премьера сезона состоялась 6 октября 2019 года. Анжела Канг продолжила работу над сериалом в качестве шоураннера. С 16-й серии Лорен Коэн вернулась в роли Мэгги Ри.

Одиннадцатый сезон (2021—2022) 

5 октября 2019 года на New York Comic Con 2019 AMC объявили о продлении сериала на 11-й сезон. 9 сентября 2020 года стало известно, что этот сезон станет финальным и выйдет на экраны в 2021 году.

Актёры и персонажи

Основной состав

Второстепенный состав

Производство 

12 августа 2009 года было объявлено о начале производства сериала, сюжет которого должен был строиться на основе комикса «The Walking Dead». 20 января 2010 года кабельный телеканал «AMC» официально объявил о производстве пилота, режиссёром и исполнительным продюсером которого стал Фрэнк Дарабонт, известный экранизациями произведений Стивена Кинга, в сотрудничестве с создателями комикса Робертом Киркманом и Тони Муром.

Съёмки пилотной серии начались 15 мая 2010 года в Атланте, штат Джорджия. Вскоре AMC было анонсировано создание шести серий первого сезона. Съёмка остальных пяти серий началась 2 июня 2010 года. Премьера сериала состоялась 31 октября 2010 года (Хеллоуин) на телеканале «AMC». Пилотная серия «Дни, изменившие мир» собрала аудиторию в 5,3 млн зрителей, что является лучшим результатом за всю историю кабельного телеканала «AMC». Также премьера телесериала «Ходячие мертвецы» стала лучшим дебютом в 2010 году среди всех кабельных телевизионных каналов. 8 ноября 2010 года AMC анонсировал второй сезон, состоящий из 13 эпизодов.

В сентябре 2018 года стало известно, что, несмотря на падающие рейтинги и то, что для Эндрю Линкольна 9-й сезон стал последним, поскольку актёр решил заняться своей семьёй и другими проектами, создатели сериала продолжат развивать вселенную, а председатель совета директоров   в свою очередь отметил: «„Ходячие мертвецы“ — это целая вселенная. И мы планируем её развивать на протяжении ближайших 10 лет, если не больше. Это очень точный и аккуратный план. Мы не хотим обидеть многочисленных фанатов сериала».

Реакция

Приём критиков 

Пилот был встречен положительными отзывами критиков с начальным счётом 82 из 100 от «Metacritic». Нэнси ДэВульф Смит из «The Wall Street Journal» заявила: «Пилотный эпизод был настолько хорош, что зацепил даже такого зомби-ненавистника как я». Она также сказала, что пилот был сделан настолько хорошо, что он выглядит как настоящий фильм.

В свою очередь композитор «Ходячих мертвецов» Беар Маккрири выступил за полное ограничение для детей на просмотр сериала, поскольку, став отцом, серьёзно обеспокоился наличием страшных и жестоких сцен.

Рейтинги 
Пилот привлёк 5,3 млн зрителей, сделав тем самым сериал самой популярной новинкой на базовом кабеле в 2010 году, а также самым сильным стартом для сериала за всю историю кабельного телевизионного канала «AMC». Финал первого сезона привлёк более 6 млн зрителей, 4 млн из которых были в желанной для рекламодателя возрастной группе — от 18 до 49 лет. Это сделало сериал самым успешным шоу с качественной аудиторией среди всего базового кабеля.

Премьера второго сезона установила новый рекорд с 7,3 млн зрителей и демо-рейтингом 3,7 в категории 18—49. Это сделало сериал самым популярным драматическим сериалом за всю историю базового кабеля.

Премьера пятого сезона установила новый рекорд в 17,3 млн зрителей в США. Высокие показатели зрительской аудитории были отмечены в России у Tvigle.

Последняя же серия, вышедшая 11 декабря 2016 года, только лишь в США собрала зрительскую аудиторию в 12,4 млн зрителей.

Награды и номинации 

Сериал был номинирован как лучшая драма на премию «Гильдии сценаристов Америки». Он также был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший телевизионный сериал — драма». Сериал также был выдвинут в шести номинациях на премию «Сатурн», выиграв награду за «Лучший кабельный сериал», а также номинирован в категориях «Лучший актёр на телевидении» (Эндрю Линкольн), «Лучшая актриса на телевидении» (Сара Уэйн Кэллис), «Лучшая актриса второго плана на телевидении» (Лори Холден), «Лучший актёр второго плана на телевидении» (Стивен Ён) и «Лучший приглашённый актёр» (Ноа Эммерих). Пилотная серия также была выдвинута в трёх номинациях на 63-й церемонии вручения Прайм-тайм премии «Эмми», в том числе выиграв одну награду в технической категории.

Франшиза

Веб-сериалы 
Было выпущено четыре коротких веб-сериала, основанных на сериале «Ходячие мертвецы»: «Разорванная на части» (2011 года), «Холодный склад» (2012 года), «Клятва» (2013 года), «Красное мачете» (2017 года).

Talking Dead 
Афтер-шоу, выходящее по воскресеньям в прямом эфире, где обсуждают эпизоды телесериалов AMC «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов». Обычно в студии находятся ведущий Крис Хардвик и несколько приглашённых гостей, среди которых фанаты шоу, члены актёрского состава сериалов и создатели.

Телевизионные сериалы

Бойтесь ходячих мертвецов 

«Бо́йтесь ходя́чих мертвецо́в» () — американский телевизионный сериал, созданный Робертом Киркманом и Дэйвом Эриксоном. Проект является спин-оффом и приквелом сериала «Ходячие мертвецы», основанного на одноимённой серии комиксов. События разворачиваются в вымышленной вселенной основного сериала, но не в Атланте, а в Лос-Анджелесе и в первые дни эпидемии. В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон Кларк (Ким Диккенс) и разведённого учителя Трэвиса Манавы (Клифф Кёртис), которые вместе пытаются выжить в зомби-апокалипсисе.

Мир за пределами 

«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» () — американский постапокалиптический телесериал, разработанный Скоттом М. Гимплом и Мэттью Нигритом для телеканала AMC. Премьера сериала состоялась 4 октября 2020 года. Является спин-оффом, третий телесериал в телевизионной франшизе «Ходячих мертвецов».

Сказки о ходячих мертвецах  
В сентябре 2020 года AMC объявили, что они и Гимпл разрабатывают серию эпизодических антологий, которые будут основаны на новых или существующих персонажах, которые будут исследовать предыстории.

Дэрил Диксон 
В сентябре 2020 года было объявлено о третьем дополнительном сериале, созданном Анжелой Канг и Скоттом М. Гимплом, в котором Ридус и Макбрайд сыграют своих персонажей Дэрила и Кэрол соответственно, с планами выйти в эфир в 2023 году после завершения одиннадцатого сезона сериала. Канг, которая была шоураннером главного сериала с девятого сезона, должна стать шоураннером спин-оффа. В апреле 2022 года проект был переработан, чтобы полностью сосредоточиться на Дэриле, и позже Макбрайд покинула проект. Сериал будет состоять из 6 серий. Съёмки начались 24 октября 2022 года в Париже. Премьера запланирована на 2023 год.

Ходячие мертвецы: Мёртвый город 
В марте 2022 года AMC официально дал зелёный свет «Мёртвому городу» с Морганом и Коэн в главных ролях Нигана и Мэгги соответственно. Они также являются исполнительными продюсерами вместе с Эли Джорне, который выступает в качестве шоураннера. Премьера первого сезона из 6 серий запланирована на 2023 год.

Безымянный спин-офф о Рике и Мишонн 
Действие сериала происходит после событий пятого эпизода девятого сезона «Что будет после» и тринадцатого эпизода десятого сезона «Что мы получим» и представляет собой «эпическую историю любви двух персонажей, изменённых изменившимся Миром». Съёмки начались 15 февраля 2023 года под рабочим названием «Саммит» и закончатся в мае 2023 года. Премьера запланирована на 2024 год.

См. также 
 Бойтесь ходячих мертвецов
 
 Остров мертвецов (телесериал)
 Ходячие мертвецы (комикс)
 Ходячие мертвецы: Мир за пределами

Примечания

Комментарии

Источники

Литература 

 на русском языке

 

 на других языках

Ссылки 

 Официальная страница сериала на сайте «AMC»
 Официальная страница телесериала на сайте телеканала «Fox»

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Телесериалы США, завершённые в 2022 году
Постапокалиптические телесериалы
Телесериалы про зомби
Телесериалы ужаса
Программы телеканала AMC
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
 
Телесериалы Entertainment One
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Джорджии
Телесериалы, созданные Фрэнком Дарабонтом